Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Duty Free Tennis Championships) van 2013 vond plaats van 18 tot en met 23 februari 2013 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de dertiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2013. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Acht speelsters uit de top-10 hadden zich voor het toernooi ingeschreven.

Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares.

De als eerste geplaatste Viktoryja Azarenka had zich voor het toernooi afgemeld wegens voetletsel. Haar plaats in het speelschema werd opgevuld door lucky loser Carla Suárez Navarro.

Het zesde reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Italiaanse Sara Errani in drie sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Dubai op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Liezel Huber en Lisa Raymond hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Huber en haar Taiwanese partner Hsieh Su-wei waren het vijfde reekshoofd – zij sneuvelden echter al in de eerste ronde onder de slagen van de latere winnaressen. Raymond en haar Australische partner Samantha Stosur waren met een wildcard voor het toernooi uitgenodigd – zij bereikten de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Russinnen Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina hadden zich voor het toernooi afgemeld wegens virusziekte van Vesnina. Hun plaats in het speelschema werd ingenomen door het tot vijfde reekshoofd bevorderde koppel Huber/Raymond.

Het ongeplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Nadja Petrova en Katarina Srebotnik in de match-tiebreak. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast al acht dubbeltitels met andere partners; de Indiase Mirza twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Dubai 2013
Dubai